

 Adrián Szekeres (1989-), footballeur hongrois
 Béla Szekeres
 Csaba Szekeres (1977-), cycliste hongrois
 Dorina Szekeres
 Esther Szekeres, née Klein,  (1910-2005), mathématicienne hungaro-australienne
 Ferenc Szekeres
 George Szekeres,  (1911-2005), mathématicien hungaro-australien. Sujets liés :
 Conjecture d'Erdős-Szekeres
 Métrique de Kruskal-Szekeres, une notion astronomique
 Snark de Szekeres, un graphe 3-régulier
 Théorème d'Erdős-Szekeres, en géométrie discrète
 Gerő Szekeres, architecte
 Imre Szekeres (1950-), homme politique hongrois
 Jozef Szekeres
 Klára Szekeres
  (1921-2012), pharmacologue hongrois
 Pál Szekeres
 Tamás Szekeres, guitariste virtuose
 Tom Szekeres
 Zsolt Szekeres

Sekereš 
Stevan Sekereš

Secăreș

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme hongrois